La Serie A 1936–1937 fue la 37.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 8.ª bajo el formato de grupo único. Bologna ganó su cuarto scudetto.

Clasificación 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Equipo
!width=40|Pts
!width=40|PJ
!width=40|PG
!width=40|PE
!width=40|PP
!width=40|GF
!width=40|GC
!width=40|+/-
!width=110|Comentarios
|-style="background: #90EE90;"
| 1.
|align="left"|Bologna
| 42
| 30
| 15
| 12
| 3
| 45
| 26
| +19
| Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1937
|-
| 2.
|align="left"|Lazio
| 39
| 30
| 17
| 5
| 8
| 56
| 42
| +14
|Copa Mitropa 1937
|-
| 3.
|align="left"|Torino
| 38
| 30
| 13
| 12
| 5
| 50
| 25
| +25
|Copa Mitropa 1937
|-
| 4.
|align="left"|Milan
| 36
| 30
| 13
| 10
| 7
| 39
| 29
| +10
|Copa Mitropa 1937
|-
| 5.
|align="left"|Juventus
| 35
| 30
| 12
| 11
| 7
| 53
| 31
| +22
|-
| 6.
|align="left"|Genoa
| 33
| 30
| 11
| 11
| 8
| 51
| 36
| +15
|-
| 7.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 31
| 30
| 9
| 13
| 8
| 43
| 35
| +8
|-
| 8.
|align="left"|Lucchese
| 31
| 30
| 9
| 13
| 8
| 39
| 43
| -4
|-
| 9.
|align="left"|Fiorentina
| 30
| 30
| 9
| 12
| 9
| 34
| 32
| +2
|-
| 10.
|align="left"|Roma
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 36
| 45
| -9
|-
| 11.
|align="left"|Bari
| 27
| 30
| 9
| 9
| 12
| 35
| 45
| -10
|-
| 12.
|align="left"|Triestina
| 26
| 30
| 7
| 12
| 11
| 29
| 36
| -7
|-
| 13.
|align="left"|Napoli
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 31
| 39
| -8
|-
| 14.
|align="left"|Sampierdarenese
| 22
| 30
| 6
| 10
| 14
| 32
| 46
| -14
|-style="background:#FFCCCC"
| 15.
|align="left"|Novara
| 21
| 30
| 8
| 5
| 17
| 43
| 62
| -19
|rowspan="2"| Descenso a la Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
| 16.
|align="left"|Alessandria
| 18'| 30
| 8
| 2
| 20
| 23
| 67
| -44
|}
</center>

 Resultados 

 Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1937
Fútbol en 1936
Fútbol en 1937